Ания Галерия Луцила е втората дъщеря и третото дете на римския император Марк Аврелий и римската императрица Фаустина Младша и по-голяма сестра на бъдещия римски император Комод. Луцила се жени за съимператора Луций Вер в 164 г. След смъртта му, в 168 г., тя се жени за Pompeianus, мъж от сравнително скромен произход.

В първите години на своето управление (183 г.) император Комод става жертва на опит за убийство, организатор на който били роднини на сестра му Ания Луцила. Пратили при императора убиец, който обаче издал своето намерение, като заявил на Комод: „Ето, какво ти изпраща Сената“ и в този момент бил хванат от охраната. Всички заговорници били убити, а Луцила изпратена на остров Капри, където починала след няколко години.

Римски императрици
Луцила